Лесновка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Лесновка — село в Панфиловском районе Алматинской области.

Россия 
 Лесновка — деревня в Клинцовском районе Брянской области.
 Лесновка — хутор в Тимском районе Курской области.
 Лесновка — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Лесновка — деревня в Заокском районе Тульской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Лесновка — село в Сакском районе.